Alicia est un prénom féminin d'origine anglaise, issu du prénom français Alice.

Personnalité désignée par ce prénom 
Alicia peut désigner :
  (1987-), nom de ring de la catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine .

Toponymie 

 Alicia, une ville située dans l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Alicia, une localité de l'île de Bohol aux Philippines ;
 Alicia, une ville de la province de Zamboanga Sibugay aux Philippines ;
 Alicia, une municipalité de la province d'Isabela aux Philippines.

Oeuvres 

musique
 Alicia, une chanson d'Émilie Simon parue en 2006 sur son album Végétal.
 Alicia, un album de la chanteuse Alicia Keys (2020).

cinéma
 Alicia, un film néerlandais de Wim Verstappen sorti en 1974.
 Alicia, un film argentin d'Alejandro Rath sorti en 2018.

Biologie 
Alicia peut désigner :
 Alicia (W.R.Anderson, 2006), un genre de plantes de la famille des Malpighiaceae ;
 Alicia, un genre d'anémones de la famille des Aliciidae.

Météorologie 
 L'Ouragan Alicia ( – ) a été l'un des cyclones tropicaux les plus coûteux en Atlantique depuis l'ouragan Agnes en 1972. Il a frappé directement Galveston et Houston au Texas.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain